Gintersdorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Lothar Gintersdorfer (* 1940), österreichischer Politiker (FPÖ), Wiener Stadtrat
 Monika Gintersdorfer (* 1967), peruanisch-österreichische Theaterregisseurin

Siehe auch:
 Gintersdorf